Love and Rockets puede referirse a :

 Love and Rockets, una serie de cómics creada por Jaime y Gilbert Hernández.
 Love and Rockets, banda de rock alternativo originaria de Inglaterra.
 Love and Rockets, álbum homónimo de la banda inglesa.